

Toponyme 
 Weißenberg, ville de Saxe (Allemagne), située dans l'arrondissement de Bautzen, dans le district de Dresde.

Patronyme 
 Alexis Weissenberg (1929-2012), pianiste bulgare.
 Eric Weissenberg (1941-2012), collectionneur vernien suisse.
 Karl Weissenberg (1893-1976), physicien autrichien.

Autre 
 Effet Weissenberg, manifestation d'une différence de contraintes normales non nulle typique de certaines solutions de polymères.

Homonymie
Homonymie de patronyme